Блиньи-сюр-Уш () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 2750 человек.

Код INSEE кантона — 2107. Всего в кантон Блиньи-сюр-Уш входят 22 коммуны, из них главной коммуной является Блиньи-сюр-Уш.

Коммуны кантона 

 Антёй — население 66 чел.
 Обен — население 81 чел.
 Оксан — население 53 чел.
 Бессе-ан-Шом — население 95 чел.
 Бессе-ла-Кур — население 75 чел.
 Блиньи-сюр-Уш — население 814 чел.
 Шодене-ла-Виль — население 32 чел.
 Шодене-ле-Шато — население 42 чел.
 Коломбье — население 55 чел.
 Крюже — население 177 чел.
 Кюсси-ла-Колон — население 52 чел.
 Экютиньи — население 95 чел.
 Ла-Бюсьер-сюр-Уш — население 163 чел.
 Люзиньи-сюр-Уш — население 78 чел.
 Монсо-э-Эшарнан — население 139 чел.
 Пенблан — население 153 чел.
 Соссе — население 83 чел.
 Томире — население 56 чел.
 Торе-сюр-Уш — население 143 чел.
 Вейи — население 49 чел.
 Вёве-сюр-Уш — население 155 чел.
 Вик-де-Пре — население 94 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор